Il Campionato Capixaba 2014 è stata la 98ª edizione del Campionato Capixaba.

Squadre partecipanti

Prima fase 

Legenda:
      Ammesse alla fase finale
      Retrocesso in Série B 2015

Fase finale

Classifica finale 

Legenda:
      Vincitore del Campionato Capixaba 2014, qualificato per il Campeonato Brasileiro Série D 2014, per la Coppa del Brasile 2015 e per la Copa Verde 2015
      Retrocesso in Série B 2015
      Ritiratosi prima dell'inizio del campionato e retrocesso automaticamente in Série B 2015

Note 

2014
Calcio nel 2014